Литература Сенегала () — литература, написанная на территории Сенегала. Большинство работ были написаны на французском языке, но есть также произведения на арабском языке и волоф.

Обзор 
Сенегальская литература известна в мире, в основном, благодаря личности Леопольда Седара Сенгора, поэта и государственного деятеля, который писал свои стихи и прозу на французском языке.

Другие известные авторы, это писатели , Бираго Диоп, Бубакар Борис Диоп и Усман Сембен. На языке волоф пишет Ндао Шейк Алиу.

Среди женщин Сенегала тоже есть известные писатели. Мариама Ба, Амината Сов Фалль и Фату Дьом приобрели международную известность благодаря своим произведениям.

Ссылки 
 " La littérature sénégalaise de langue française avant 1950 « 
 » La littérature sénégalaise d’expression française « 
 » Littérature sénégalaise : bilan succinct et perspectives « 
 » L'émergence d’une écriture féministe au Sénégal et au Québec « 
 » Lire les femmes écrivains et les littératures africaines : Sénégal "